El término Ketama también puede referirse a:
Ketama, comuna de Marruecos, antiguamente llamada Tlat-Ketama.
 Ketama, revista literaria española fundada por Jacinto López Gorgé.
 Ketama, grupo musical gitano español de flamenco-fusión.